Нисторешти има више значења:

 Нисторешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Нисторешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Нисторешти (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Нисторешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Нисторешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Нисторешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији